Taylortown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Taylortown (Delaware)
 Taylortown (Louisiana)
 Taylortown (New Jersey)
 Taylortown (New York)
 Taylortown (North Carolina)
 Taylortown (Ohio)
 Taylortown (Tennessee)